El tren de les 3:10 (pel·lícula de 1957) (títol original en anglès: 3:10 to Yuma), dirigida per Delmer Daves
 El tren de les 3:10 (pel·lícula de 2007) (títol original en anglès: 3:10 to Yuma), dirigida per James Mangold